«Де́сять ка́зней еги́петских» — описанные в Пятикнижии бедствия, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить порабощённых сынов Израилевых. Привели к Исходу евреев из Древнего Египта.

Согласно книге Исход, Моисей именем Бога требует от фараона отпустить его народ, обещая, что в противном случае Бог накажет Египет. Фараон не послушался, и на Египет были обрушены 10 бедствий, причём каждый раз после нового отказа фараона отпустить евреев следовало очередное бедствие:
 Наказание кровью.
 Нашествие жаб.
 Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
 Наказание пёсьими мухами.
 Мор скота.
 Язвы и нарывы.
 Гром, молнии и огненный град.
 Нашествие саранчи.
 Необычная темнота (тьма египетская).
 Смерть первенцев.

Описание

Наказание кровью 

Вся вода в Ниле, других водоёмах и ёмкостях превратилась в кровь, но оставалась прозрачной для иудеев (и даже та, которая была у иудеев, превращалась в кровь, если египтяне пытались её отобрать).

Казнь жабами 

Древнееврейское «צפרדע», как и старославянское «жаба», в действительности означают лягушку.

Как было обещано фараону: . Жабы наполнили всю землю египетскую.

Египетские колдуны снова принялись колдовать, чтобы избавить Египет от нашествия жаб, но жаб стало ещё больше. В результате, фараон был вынужден обратиться к Моисею за помощью.

Впоследствии фараон проявил коварство и не сдержал данное Моисею обещание, что послужило отправной точкой следующего наказания.

Нашествие мошек 
В качестве третьего наказания на Египет обрушилось полчище мошек, которые нападали на египтян, облепляли их, лезли в глаза, нос, уши.

На этот раз колдуны не смогли помочь фараону и сказали, что не знают такого колдовства, и что, должно быть, это всё и впрямь наказание Господне, и следует отпустить евреев. Однако фараон и на этот раз оказался непреклонен.

И тогда Бог обрушил на Египет четвёртую казнь:

Наказание пёсьими мухами 

Тучи этих мух покрыли людей и наполнили дома египтян. «По словам Филона, насекомое, послужившее орудием четвёртой казни, совмещало свойства мух и собак, отличалось лютостью и неотвязчивостью. Издали, как стрела, неслось оно на человека или животное и, стремительно нападая, впивалось жалом в тело и как бы прилипало к нему» (Толковая Библия Лопухина). Скорее всего, под пёсьими мухами подразумеваются оводы или слепни, не дававшие покоя египтянам и стадам их животных.

Главный урок этой казни заключался в том, что Бог открыто явил фараону и всем египтянам различие между ними и иудеями. Пёсьи мухи были везде, кроме области Гесем, в которой жили евреи; они были во всех домах, кроме домов израильтян: стихи 22-23 «…отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ Мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что Я Господь среди земли; Я сделаю разделение между народом Моим и между народом твоим».

Такое разделение между двумя народами и областями их проживания в Египте показало фараону, что Бог Израиля является Господом, наславшим египетские казни, и что именно Он есть Бог над Египтом, превосходя по силе и могуществу всех египетских божеств и идолов.
Позвал тогда фараон к себе Моисея и вновь пообещал отпустить иудеев, а после исчезновения пёсьих мух вновь нарушил своё обещание.

И постигла Египет пятая казнь:

Мор скота 

У всех египтян вымер скот, находившийся в поле, напасть не коснулась лишь евреев. И понял тогда фараон, что Бог заботится о евреях, но заупрямился и евреев всё же не отпустил ().

Язвы и нарывы 
После этого Господь повелел Моисею и Аарону взять по пригоршне печной сажи и подбросить её высоко вверх перед фараоном. Так они и сделали, и покрылись тела египтян и животных их страшными язвами и нарывами.

И испугался фараон, что всю оставшуюся жизнь будет мучиться и чесаться из-за язв и нарывов, и решил отпустить-таки евреев. Но Бог ожесточил сердце его и дал ему смелость поступать согласно своим убеждениям, ибо хотел, чтобы отпустил фараон евреев не из страха, но из осознания того, что ни один земной царь не может спорить с Богом. И вновь не отпустил иудеев фараон ().

Тогда Бог поразил Египет в седьмой раз:

Гром, молнии и огненный град 

Началась буря, загремел гром, засверкали молнии и на Египет обрушился огненный град.

Увидели египтяне, что в каждой градине горит пламя, и ужаснулись, так как поняли, что это гнев Того, Кто может менять природу вещей. Повинился тогда фараон перед Моисеем и Аароном, попросил их помолиться Богу, чтобы град прекратился, обещав, что отпустит евреев. Помолился Моисей Богу, и град прекратился. Но вновь не сдержал своего обещания фараон.

И постигла Египет казнь восьмая:

Нашествие саранчи 

Подул сильный ветер, а за ветром налетели на Египет полчища саранчи, сожрав всю зелень вплоть до последней травинки на земле египетской.

И вновь просил фараон Моисея вымолить пощаду у Бога, и вновь обещал отпустить евреев. Воззвал Моисей к Богу, и подул ветер в другую сторону, и унёс он всю саранчу. Но вновь укрепил Бог сердце фараона, и снова тот не отпустил сынов Израилевых.

И началась девятая казнь:

Тьма египетская 

Темнота, павшая на Египет, была необычной, она была густая и плотная, так что её можно было даже потрогать; а свечи и факелы не могли рассеять темноту. Лишь у евреев было светло, а египтяне же вынуждены были передвигаться на ощупь. Однако вскоре темнота стала сгущаться, сковывая движения египтян, и вот уже те не могли даже пошевелиться.

И позвал фараон Моисея, и сказал ему, что отпускает евреев, только скот свой те должны оставить. Однако Моисей сказал фараону, что не оставят евреи свой скот. Тогда фараон велел Моисею уйти и не приходить больше, пообещав, что если тот придёт, то будет казнён. И сказал тогда Моисей, что не придёт он больше, но что постигнет Египет казнь, страшнее всех предыдущих, вместе взятых, ибо погибнут в Египте все сыновья-первенцы.

Смерть первенцев 

И не миновала Египет обещанная Моисеем кара, и последовала в полночь повсеместная смерть первенцев. 

После того, как в Египте за одну ночь умерли все первенцы (за исключением еврейских, так как они по предупреждению покрыли кровью ягнят дверные проёмы, чтобы их миновала участь египтян), фараон сдался и разрешил евреям покинуть Египет, так начался Исход.

Историчность сюжета 
Неизвестно, при каком фараоне и даже в эпоху какой династии произошёл исход евреев из Египта. Если казни египетские имели место, то по всей вероятности это событие было локальным.

В описании есть также неувязки: так, если пятая казнь уничтожила весь египетский скот, то неизвестно, первородье от какого скота было уничтожено в ходе десятой (), а также какими животными было запряжено 600 колесниц, которые входили в состав армии фараона, которая начала преследовать евреев (). Скот мог быть разведён от еврейского, который не был подвергнут мору, а также мог быть куплен в других странах.

Следует учесть и то, что Египет постоянно балансировал на грани гражданской войны с гиксосами. Как описано в Библии, после смерти фараона новый фараон заставил евреев строить новую столицу Пер-Рамсес в паре километров от столицы Аварис, издревле управляемой гиксосами. Убивший надсмотрщика Моисей, видимо, работал на этой стройке (ибо, вернувшись, он начал Исход евреев именно из Пер-Рамсеса). Учитывая, что евреев-мужчин ушло 600 тысяч — втрое больше населения Авариса того времени — можно предполагать, что это и были «азиаты», за которыми погнал войско фараон и которые описаны в папирусе Ипувера (упоминающем также «покрасневшее море», «отравленную воду» и «мор»).

Часть исследователей ссылается на папирус Ипувера, находя в нём множество совпадений с описанными в Библии событиями. На этом основании делается вывод, что «казни египетские» происходили, возможно, во время правления фараона Рамсеса II и его сына Мернептаха.

Научные исследования 
Ведутся попытки научно обосновать 10 казней египетских. Группа европейских учёных с директором  эпидемиологом  научно обосновали и связали в логичную последовательность «10 казней египетских», в частности:
 Покраснение воды — это известное явление «красные приливы» — цветение водорослей динофлагеллят, испускающих токсины и поглощающих кислород, что вызывает смерть рыбы и массовое бегство жаб. (По версии амфибиолога доктора Ричарда Васасюка, использованное в Библии слово может означать любой вид бесхвостых земноводных, по его версии это были жабы рода Bufo; каждая жаба мечет миллион икринок, которые перестала пожирать умершая рыба, что вызвало взрыв популяции).
 Умирающие жабы и гниющая рыба вызывает прилёт мух — переносчиков инфекции, мушка была точно опознана по признакам как culicoides (разновидность мокрецов). (В древности не было классификации мух, поэтому учёные привлекли к исследованию директора Музея энтомологии Миссисипи Ричарда Брауна, Эндрю Шпильмана, и директора отдела по исследованию болезней животных Министерства сельского хозяйства США Роджера Бриза.)
 Инфекционная мошка вызывает последующие казни — падёж скота и язвы, опознанные как признаки инфекции сап, передающейся мухами на расстояние 1,5 км.
 Гром, молнии и огненный град — намекает на вулканическую теорию. Библия прямо описывает столб дыма и огня вдалеке, до которого Моисей вёл евреев 11 дней, падающие с неба обломки, трясущаяся под ногами гора. (, , , , )
 3 дня без солнца — это песчаная буря, продолжавшаяся не обычные 1-2 дня, а 3 дня. Причиной затяжной бури могло быть уничтожение саранчой посевов и флоры (ветры не сдерживались листвой) или возможное извержение вулкана, вызвавшего климатические аномалии и вулканическую зиму.
 Гибель первенцев объясняется токсинами грибка , расплодившегося в верхнем слое зерновых запасов, попавшего туда из воды или экскрементов саранчи. Заражение могло быть в результате соединения ряда культурных факторов. По египетской традиции первым в семье питались старшие сыновья, получая двойную порцию; так же питается и скот — к кормушке первым пробивается самое сильное старшее животное. Первенцы и отравились первыми, получив двойную порцию из верхних, заражённых запасов зерна. Евреи не пострадали от этой казни, ибо селились вдали от крупных египетских городов и имели независимые пищевые запасы. К тому же они были пастухами, а не земледельцами, и значительную долю их рациона составляло не зерно как у египтян, а мясо и молоко.
Обосновывается вулканическая теория исхода, что казни — это явления, сопутствующие взрыву вулканов (в частности, покраснение воды) и лимнологической катастрофе.

Казни в культуре и искусстве

Музыка 
 История исхода легла в основу первой части оратории Георга Генделя «Израиль в Египте» (; 1739).
 Текст песни «Creeping Death» (1984) группы «Metallica» написан от имени ангела смерти, описывающего 10 казней египетских.
 Второй альбом «Exodus» российской группы «Shokran» полностью посвящён 10 казням, все 10 треков альбома названы согласно наименованиям казней, а лирика описывает событие каждой казни
 Одна из казней — смерть первенца — упоминается в песне американского джазмена Луи Армстронга «Go Down Moses».

Кинематограф 
 1923 — немой фильм Сесиля Де Милля «Десять заповедей». В роли Моисея — Теодор Робертс.
 1956 — ремейк Сесилем Де Миллем своего немого фильма. В роли Моисея — Чарлтон Хестон.
 1971 — фильм ужасов «Ужасный доктор Файбс» с участием актёра Винсента Прайса. Изобретательный Антон Фабс мстит за гибель жены, придумывая искусные убийства, основанные на ветхозаветных десяти казнях египетских.
 1995 — одна из серий мультсериала «Ох уж эти детки!» рассказывает историю Моисея (Томми Пиклз играет в эту роль), где он является важным лицом в Египте. Историю этого сюжета рассказывают дедушка и бабушка Томми, Анжелики (она играет роль фараона) и Дила.
 1998 — мультфильм «Принц Египта».
 1999 — в одной из серий 10 сезона «Симпсонов» вторая история рассказывает и казни египетские, и историю Исхода, но лишь альтернативную.
 1999 — «Мумия» (США). Потревоженная мумия приносит с собой 10 казней египетских.
 2000 — «Сотворение мира» — экранизация Ветхого Завета.
 2000 — в мультсериале «Гриффины» в одной из серий были показаны казни египетские. В отличие от остальных, эти казни были особыми, так как страдала лишь одна семья, а не целый город.
 2006 —  / The Exodus Decoded.
 2007 — «Жатва». Сюжет фильма построен на локальном проявлении 10 казней египетских в маленьком американском городке, всё население которого представляет собой сатанистскую секту.
 2009 — сериал «Обмани меня» (2 сезон 19 серия): маньяк по телефону даёт героям загадки о 10 египетских казнях.
 2010 — эпизод «Третий человек» телесериала «Сверхъестественное» (6 сезон 3 серия): казни египетские насылались при помощи посоха Моисея.
 2010 — сериал «Хэйвен» (2 сезон 1 серия): на городок обрушиваются казни египетские.
 2012 — сериал «Южный парк», эпизод «Жидокабра». Картман видит кары небесные, Кайл объясняет ему причину казней египетских.
 2014 — «Исход: Цари и боги» режиссёра Ридли Скотта. Библейского пророка Моисея играет Кристиан Бейл.
 2015/16 — бразильская библейская теленовелла «Десять заповедей» ().
 2018 — полнометражный анимационный фильм «Седер-мазохизм» Нины Пэйли.
 2020 — телесериал «Шерлок в России». 7-я и 8-я серии посвящены расследованию ряда убийств, основанных на ветхозаветных десяти казнях египетских.

Видеоигры 
 Игра «Rusty Lake Paradise» основана на сюжете о десяти египетских казнях.
 В игре «South Park: The Stick of Truth» присутствует боевой класс «еврей» со способностью «Проклятие египетское», с помощью которого на врага насылаются все десять казней египетских.

См. также 

 Исход
 Избиение младенцев
 Речение Ипувера — древнеегипетское литературное произведение, описывающее подобные бедствия в Египте.

Примечания

Ссылки 
 

Сюжеты Книги Исход
Моисей
Книга Исход